Úľany (ungarisch Födémes) ist der Namensbestandteil der slowakischen Gemeinden:

 Ipeľské Úľany
 Pusté Úľany
 Úľany nad Žitavou
 Veľké Úľany